Суперкубок Туреччини з футболу 1977 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 червня 1977 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Трабзонспором» та фіналістом кубка Туреччини «Бешикташом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1977
Туреччина
1977 у турецькому спорті